Municipio de Wallace puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wallace (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Wallace (condado de Little River, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Little River.
 Municipio de Wallace (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Wallace (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Wallace (condado de Wallace, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wallace.
 Municipio de Wallace (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.